
Termin -{WBS}- ima više značenja.

 Elastin, protein
 Vilijams-Bjurenov sindrom, ratki genetički poremećaj